Der Volleyball World Cup 1999 war die achte Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 2. und dem 16. November in Japan statt. Kuba gewann den Titel. Dieser Wettbewerb galt gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Spiele 2000.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  und  als Finalisten der Europameisterschaft 1999
  und  als Sieger und Vizemeister der Asienmeisterschaft 1999
  und  als Finalisten der NORCECA-Meisterschaft 1999
  und  als Finalisten der Südamerikameisterschaft 1995
  als Sieger der Afrikameisterschaft 1999
  und  auf Einladung des FIVB.

Modus 
Die zwölf Teilnehmer spielten vier Runden, wobei sie informell auf zwei Gruppen aufgeteilt waren. Das System war „jeder gegen jeden“. Die ersten drei Mannschaften erhielten jeweils einen Platz für die Olympischen Spiele 2000.

Finalrunde

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Frauen 1999
Volleyballveranstaltung 1999
World Cup der Frauen 1999